En artefakt kan betyde:
 Artefakt (arkæologi) – genstand eller fænomen, ofte af historisk eller kulturel interesse, der er frembragt af mennesker
 Artefakt (softwareudvikling) – fællesbetegnelse for ting, der er lavet i forbindelse med udvikling af software
 Artefakt (fejl) – systematiske fejl på og i signaler, hardware, optik og tilsvarende teknik